La reparación es, en sentido amplio, la restitución de algo que está dañado a su estado original.Como:
 Reparación de daños, en derecho, la reposición por parte de un criminal de una pérdida causada a una víctima;
 Reparaciones de guerra, pagos monetarios o en especie impuestos por el vencedor de una guerra al vencido para cubrir los daños y perjuicios causados durante la misma;
 Reparación simbólica, la reparación que busca asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas, en contraposición con la entrega de dinero u otro bien material.
 Reparación del ADN, un conjunto de procesos por los cuales una célula identifica y corrige daños hechos a las moléculas de ADN que codifican el genoma;
 Reparación directa;
 Reparación de crédito, modelo en el cual el acreedor de la deuda y el deudor moroso llegan a un acuerdo sobre un balance por pagar reducido;
 Reparación y mantenimiento de bienes, particularmente los bienes industriales, para paliar los daños causados por su uso reiterado.

También puede referirse a:
 Reparaciones, programa emitido en 2007 en el Canal 13 de Argentina.